Ива́н Куприя́нов:
 Куприянов, Иван Дмитриевич (1910—1961) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Куприянов, Иван Киприянович (1820—1878?) — русский историк.
 Куприянов, Иван Михайлович (1904—1982) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Куприянов, Иван Николаевич (1885 — после 1953) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Куприянов, Иван Пантелеевич (1929—2012) — газовщик, Герой Социалистического Труда.
 Куприянов, Иван Петрович (1915—1974) — русский советский драматург. Куприянов, Иван Сергеевич (1888—1930) — российский фабрикант.